Rezultati Prvenstva Anglije 1923 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

5. del

6. del

7. del

8. del

Spodnji del

9. del

10. del

11. del

12. del

13. del

14. del

15. del

16. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1923